Казан — металева посудина для варіння їжі, кип'ятіння води тощо
 Казан — традиційна лита ємність для приготування страв середньоазійської кухні

Казан — аул, Мартуцький район, Актюбинська область

Казан — річка на півночі країни

Прізвище 

 Казан Іван (1852? — після 1929) — кобзарський цехмайстер
 Казан Еліа (1909—2003) — американський продюсер, сценарист, кінорежисер
 Лейні Казан ( 1940) — американська акторка і співачка
 Зої Казан ( 1983) — американська акторка
 Майя Казан ( 1986) — американська акторка

Див. також 
 Казанлик
 Казантип
 Казань
 Казанок